Шубладзе — грузинская фамилия. Известные носители:

 Шубладзе, Александр Юрьевич (род. 1985) — российский футболист.
 Шубладзе, Антонина Константиновна (1909—1993) — советский эпидемиолог, член-корреспондент АМН СССР.
 Шубладзе, Важа (род. 1999) — грузинский теннисист.
 Шубладзе, Константин Константинович (1907 или 1908 — 1985) — советский государственный, партийный и хозяйственный деятель.
 Шубладзе, Николоз (род. 1993) — грузинский ватерполист.
 Шубладзе, Нино — грузинская журналистка.